Жак Араго (1790—1856) — французький письменник і мандрівник.
 Етьєн Араго (1802—1892) — французький драматург, політик і журналіст.
 Франсуа Араго (1786—1853) — французький учений і політичний діяч.

 Араго — містечко в окрузі Габбард, Міннесота.
 Араго — невключена територія, округ Кус, Орегон.
 Араго — льодовик в Антарктиді.
 Араго — кратер у квадранглі Arabia на Марсі.
 Араго — кратер у Морі Спокою на видимій стороні Місяця.
 1005 Араго — астероїд головного поясу.